Азербайджано-ангольские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Азербайджанской Республикой и Республикой Ангола в политической, экономической и культурной сферах.

Дипломатические отношения 
Дипломатические отношения между Азербайджаном и Анголой впервые были установлены 1 декабря 1994 года

Посольство Анголы в России является одновременно посольством Анголы в Азербайджане. Посольство Азербайджана в ЮАР является одновременно посольством Азербайджана в Анголе.

10-11 июня 2008 года состоялся официальный визит первой леди Анголы — Миссис Луизы Милагре Питры в Азербайджан с целью принять участие в международном форуме «Расширение роли женщин в межкультурном искусстве», прошедшем в столичном городе Баку.

Экономическое сотрудничество 
Согласно статистическим данным торгового отделения ООН (COMTRADE), в 2014 году объём экспорта кухонных предметов, железа, стали, а также предметов быта Азербайджана в Анголу составил 330 долларов США.

Согласно статистическим данным торгового отделения ООН (COMTRADE), в 2017 году объём экспорта текстильной продукции Азербайджана в Анголу составил 2,2 тысячи долларов США.

Осуществляется сотрудничество в нефтегазовой сфере, а также в области водоснабжения, энергетики и сельского хозяйства.

Товарооборот (тыс. долл)

Культурные связи 
Между странами осуществляется сотрудничестве в сфере образования. Ежегодно осуществляется обмен студентами.

5-12 мая 2013 года студенты Азербайджанской Дипломатической академии посетили Анголу и соседние страны (например, Южно-Африканскую Республику, Намибию, Ботсвану и др.) в рамках проекта «Capstone».

Планируется проведение совместных спортивных мероприятий.

Примечания

Ссылки 
 Двусторонние отношения на сайте МИД АР 

Ангола
Азербайджан